Артур Иосифович Войтецкий (23 октября 1928 — 22 мая 1993) — советский и украинский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1990). Известен экранизациями рассказов Чехова и произведений Виктора Астафьева.

Биография 
Родился 23 октября 1928 года в Виннице. Воспитывался мамой и бабушкой — отец ушёл из семьи, когда мальчику было два месяца. Войну семья пережила в оккупированной Виннице. 

В 1948—1954 годах учился на киноотделении КГИТИ имени И.К.Карпенко-Карого (мастерская Ивана Чабаненко). В годы учёбы принял участие в съёмках фильма «Максимка».

С 1953 года — ассистент режиссёра, затем режиссёр киностудии имени А. Довженко. В 1966—1971 годах — педагог КГИТИ имени И.К.Карпенко-Карого.

В первых трёх фильмах принимал участие в качестве второго режиссёра. Первая самостоятельная работа — фильм «Где-то есть сын».

После выхода в 1967 году фильма «Скуки ради» по одноимённому рассказу Максима Горького, получившего диплом Всесоюзного кинофестиваля «За лучшую экранизацию литературного произведения», киновед И.С. Корниенко отметил, что режиссёр «нашёл свой глубоко индивидуальный почерк и своеобразную стилистику».

В начале 1970-х годов Войтецкий настойчиво стремился снять фильм по повести «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, сценарий написал сам писатель и он же дал название фильму — «Помню тебя», но дискуссии вокруг повести помешали экранизации, сценарий был отклонён «по тематическим признакам» из-за «пацифистского духа».

В 1975 году в прессе появился фельетон о том, что на киностудии им. Довженко народные деньги пускаются на ветер — речь шла о финансовых нарушениях на съёмках фильма «Волны Чёрного моря», в результате Войтецкий был лишён звания режиссёра-постановщика, на Украине его практически отстранили от творческой деятельности. Добиться расследования режиссёру не удалось. 

С помощью Олега Борисова, который обратился к руководству Центрального телевидения, Войтецкого пригласили в Москву, где на ТО «Экран» он снял драму «Сегодня и завтра». 

Через пять лет, со сменой руководства Госкино Украинской ССР, Войтецкий вернулся на Украину и сразу приступил к съёмкам дилогии по Чехову.

С 1987 года — художественный руководитель творческого объединения «Дебют» на киностудии имени Довженко.

Награждён Орденом Трудового Красного Знамени (1987), Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1990).

Умер 22 мая 1993 года.

Личная жизнь 
Был женат на актрисе Маргарите Кошелевой.

Фильмография

Режиссёр 
 1957 — Рождённые бурей (совместно с Яковом Базеляном, по одноимённому роману Николая Островского)
 1959 — Это было весной (совместно с Карлом Гаккелем)
 1960 — Летающий корабль (совместно с Михаилом Юферовым)
 1962 — Где-то есть сын (по сценарию писателя Дмитрия Холендро)
 1963 — Стёжки-дорожки (совместно с Олегом Борисовым)
 1965 — Вниманию граждан и организаций 
 1967 — Скуки ради (по одноимённому рассказу Максима Горького)
 1971 — Тронка (по новеллам «Полигон» и «Железный остров» романа Олеся Гончара «Тронка»)
 1976 — Волны Чёрного моря (совместно с Олегом Гойдой и Вячеславом Криштофовичем, по роману-тетралогии «Волны Чёрного моря» Валентина Катаева: «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер» и «За власть Советов»)
 1979 — Сегодня и завтра (по мотивам романа Владимира Попова «И это называется будни»)
 1980 — Рассказы о любви (в основу сюжета легли три рассказа А. П. Чехова: «На пути», «В ссылке», «Осенью»)
 1981 — История одной любви (в основу сюжета легли три рассказа А. П. Чехова: «О любви», «Муж», «На балу»)
 1983 — Ненаглядный мой (по повести В. Астафьева «Тревожный сон»).
 1986 — Где-то гремит война (по мотивам романа В. Астафьева «Последний поклон»)
 1990 — Ныне прославися сын человеческий (по мотивам рассказов А. П. Чехова «Архиерей» и «Княгиня») 
 1992 — Господи, прости нас, грешных (по мотивам повести А.П. Чехова «В овраге»)

Сценарист 
 1967 — Скуки ради (по одноимённому рассказу Максима Горького)
 1971 — Тронка (по новеллам «Полигон» и «Железный остров» романа Олеся Гончара «Тронка»)
 1976 — Волны Чёрного моря (по роману-тетралогии «Волны Чёрного моря» Валентина Катаева: «Белеет парус одинокий», «Зимний ветер», «За власть Советов»)
 1979 — Алые погоны (режиссёр Олег Гойда, по мотивам одноимённой повести Б. В. Изюмского)
 1982 — Ещё до войны (режиссёр Борис Савченко, по мотивам одноимённой повести Виля Липатова)
 1981 — История одной любви (в основу сюжета легли три рассказа А. П. Чехова: «О любви», «Муж», «На балу»)
 1983 — Ненаглядный мой (по повести В. Астафьева «Тревожный сон»).
 1986 — Где-то гремит война (по мотивам романа В. Астафьева «Последний поклон»)
 1990 — Ныне прославися сын человеческий (по мотивам рассказов А. П. Чехова «Архиерей» и «Княгиня») 
 1992 — Господи, прости нас, грешных (по мотивам повести А.П. Чехова «В овраге»)

Критика и воспоминания 
На Киностудии им. А. Довженко Артура Войтецкого все знали как книголюба, беззаветно преданного литературе. Экранизации М. Горького, А. Чехова снятые им в разные годы, оказались близкими к литературному источнику. Писатель Олесь Гончар, по роману которого снят фильм «Тронка», писал о режиссёре: «Словно радар, он улавливает энергию написанного слова и придаёт ему жизнь».

Особенность режиссёрской манеры А. Войтецкого – замедленный ритм. Для экранизации он выбирает, как правило, произведения, лишённые динамики, экспрессии внешнего движения, произведения, в которых передаются изменения внутренних состояний человека, незаметных на первый взгляд. Кинематографически непретензионная подача действия, которая максимально приближена к реальной в своих внешних проявлениях, даёт широкое пространство для освещения жизни души.  Режиссёр позволяет зрителям подолгу всматриваться в лицо героев, вслушаться в звучание голоса, рассматривать обыкновенность их окружения. Одно слово, «втягивает» в жизнь, внешне ничем особенным не примечательное

Артур Войтецкий. Для меня этот человек стоит отдельно, в стороне от всех. Он и на студии был отдельно, как и Леонид Быков, — совесть студии. Артур был и красив и некрасив, киевский Шукшин. Очень совестливый, честный, гордый, любящий безумно свою мать. Я была влюблена в него как в режиссёра, о котором только может мечтать актриса. 

Артур был для меня ещё и мостиком между мной и украинцами. Он, именно он, не пятивший по-хохлацки грудь «чемойданом» и далее не говоривший «гх». — был истинным украинцем, её совестью, её культурой, её честным полпредом в искусстве, делом и своей жизнью, а не горлом, отстаивающий достоинство человеческое, а значит, и национальность.

Он снимал неторопливые, красивые, печальные фильмы о любви, о душе, о совести. Его называли «совестью украинского кино». Он заслужил это своей жизнью, своим незаметным подвигом.

Примечания

Источники 
 Документальный фильм «Артур Войтецкий. Судьба режиссера», реж. А. Михалевич, 2013
 Документальный фильм «Артур Войтецкий», реж. Л. Богдан, 1998
 Артур Иосифович Войтецкий // Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич - М.: Советская энциклопедия, 1987. - 640 с.
 Артур Войтецкий на сайте КиноПоиск

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко